О́льса:

 Ольса — населённый пункт и муниципалитет в Испании.
 Ольса — река, левый приток Березины.